Li Ting
Li Ting (née en 1987), plongeuse chinoise
Li Ting (née en 1980), joueuse de tennis chinoise